Nordung steht für:

 Ausrichtung eines Gebäudes nach Norden, siehe Orientierung (Architektur)
 Ausrichtung einer Karte parallel zur Umgebung, siehe Einnorden